34-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян. Она прошла 2 августа, и гонщики проехал 219 километров. Победителем стал Алехандро Вальверде.

Участники

Маршрут

Ход гонки   
К финальной горе гонщики приехали большой группой. Первым попробовал отъехать Александр Колобнев, оторвавшись на 20 секунд от пелетона. За ним атаковали Алехандро Вальверде, Микель Ниеве и Хоаким Родригес. На финальном отрезке горы у Александра не осталось сил и он отстал от лидеров. В итоге на спуске сформировалась группа из 5 гонщиков: Алехандро Вальверде, Хоаким Родригес, Микель Ниеве, Бауке Моллема, Адам Йейтс. На спуске Валверде атаковал, и оставшиеся гонщики не смогли его догнать.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Спорт в Испании в 2014 году
Август 2014 года